Messier 7, otvoreni skup u Škorpionu
 M7 (haubica)